

Chimica 
 S60 – una delle Frasi S delle etichette di pericolo delle sostanze chimiche

Ferrovia 
  – Lugano ↔ Ponte Tresa (Svizzera)

Altro 
 Cannone S-60 – cannone antiaereo sovietico
 Sikorsky S-60 – prototipo di "gru volante" elicottero della Sikorsky Aircraft Corporation
 Volvo S60 – automobile della Volvo
 Serie 60 – interfaccia del sistema operativo Symbian